Ernestina ist der Name 
 einer Gemeinde in Brasilien: Ernestina (Brasilien)
 einer Gemeinde in Brasilien: Santa Ernestina, Bundesstaat São Paulo
 einer Universität, die – 1619 in Stadthagen gegründet – von 1621 bis 1810 in Rinteln als Alma Ernestina bestand
 eines Asteroiden: (698) Ernestina
 eines Schiffs: Ernestina (Schiff)
 eines Wasserkraftwerks: Usina Hidrelétrica Ernestina, Bundesstaat Rio Grande do Sul

Siehe auch:
 Ernestinum